Richard Crooks ist der Name folgender Personen:

* Richard Crooks (Sänger) (1900–1972), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 Richard Crooks (Schlagzeuger) (um 1940–2014), US-amerikanischer Jazzmusiker